Сюард може да се отнася за:
 Полуостров в САЩ
 Сюард (полуостров)
 Окръзи в САЩ
 Сюард (окръг, Канзас)
 Сюард (окръг, Небраска)